Данијел Сесар Мартин Брил Гонзалес Доминго (; рођен 16. јуна 1978) је немачки глумац шпанског порекла. Међународној публици је најпознатији по улогама у филмовима Збогом, Лењине!, Даме у лаванди, Борнов ултиматум и Проклетници.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1978.
Немачки глумци
Шпански глумци